Il singolare del torneo di tennis Amsterdam WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Wojciech Fibak che ha battuto in finale Kevin Curren 7-5 3-6 6-4 6-3.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (primo turno)
 José Luis Clerc (primo turno)

 José Higueras (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Amsterdam WCT 1982